Сесекамел има више значења:

 Сесекамел (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сесекамел (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сесекамел (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику